Gypsum kan syfta på:

 Gypsum, Colorado
 Gypsum, Kansas